Ludwig Kraus ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Kraus (Maler) (1829–1910), deutscher Maler
 Ludwig Kraus von Krausdorf (1857–1930), österreichischer Generalmajor
 Ludwig Kraus (Skilangläufer), österreichischer Skilangläufer 
 Ludwig Kraus (Politiker), deutscher Soldat und Politiker, MdL Bayern 
 Ludwig Kraus (Komponist) (1897–1968), deutscher Komponist und Musikdirektor
 Ludwig Kraus (Rennfahrer) (1907–1987), deutscher Motorradrennfahrer
 Ludwig Kraus (Ingenieur) (1911–1997), deutscher Ingenieur
 Ludwig August Kraus (1777–1845), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Wohn- und Geschäftshaus Ludwig Kraus in Düsseldorf